Der International Challenger Baotou 2019 war ein Tennisturnier, das vom 26. August bis 1. September 2019 in Baotou stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 44 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Baotou